Fa (Aude), een plaats in Frankrijk
 Fa (merk), een merk van douchegel, zeep, deodorant en aftershave, scrub, shampoo
 F (muziek), de vierde muzieknoot op de toonladder
 Fa (Arabische letter)

 The Football Association, de Engelse voetbalbond
 Safair, een Zuid-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij aangeduid met de IATA-code FA